

Persone 
 Gaetano Barbareschi  - politico e sindacalista italiano
 Giovanni Barbareschi - presbitero, partigiano e antifascista italiano
 Luca Barbareschi - attore italiano
 Piero Barbareschi – musicista italiano

Altro
 Corsari barbareschi
 Stati barbareschi
 Guerre barbaresche

Pagine correlate 
 Barbaresco